Фатеево — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр Фатеевского сельского поселения.

География 
Недалеко протекает река Инжура и находится озеро Сосновое. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района